Paiçandu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paiçandu (ort), Paraná, 
 Paiçandu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar